Russel kan henvise til:

Personer 
 Russel Crouse (1893–1966), amerikansk dramatiker
 Russel Norman (født 1967), new zealandsk politiker
 Russel Walder (født 1959), amerikansk jazzmusiker
 Russel Wright (1904–1976), amerikansk industriel designer

Fiktion 
 Russel Hobbs, fiktiv trommeslager i bandet Gorillaz

Se også 
 Russell